Michel Nicolas peut désigner :
 Michel Nicolas (1810-1866), pasteur, philosophe et théologien français ;
 Michel Nicolas (1947-), historien et universitaire français ;
 Michel Nicolas (1958-), spécialiste des questions de sécurité des personnes et des biens.